Иван Бурцев: Бурцев, Иван Антонович (1905—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Бурцев, Иван Григорьевич (1794—1829) — генерал, член декабристских организаций, участник русско-турецкой войны 1828—1829.